Niemcy:
 Lövenich – dzielnica Erkelenz
 Lövenich – dzielnica Kolonii
 Lövenich – dzielnica Zülpich
 Lövenich – stacja kolejowa w Kolonii
 
Osoby:
 Monika Lövenich – niemiecka triatlonistka

Zobacz też:
 Loevenich
 Loewenich